Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Japon

URSS 
145e division d'infanterie (URSS)

Note